Nefertiti bezeichnet:

 ein alternativer Name für die ägyptische Königin Nofretete und die Büste der Nofretete
 ein Jazz-Album von Miles Davis; siehe Nefertiti (Album) 
 ein Piercing: siehe Nefertiti-Piercing
 einen Asteroiden: siehe (3199) Nefertiti

Nofretete bezeichnet:
 die ägyptische Königin Nofretete und die Büste der Nofretete
 einen weiteren Asteroiden, siehe (1068) Nofretete